Häkkinen (scritto anche Hakkinen) è un cognome originario della Finlandia (in finlandese, significa "piccola gabbia"). Esso può riferirsi a, in ordine alfabetico:

Cisse Häkkinen (1951-1990), bassista finlandese degli Hurriganes
Henri Häkkinen (1980-), tiratore finlandese
Kalevi Häkkinen (1928-), sciatore finlandese, specialista del chilometro lanciato
Mika Häkkinen (1968-), pilota automobilistico finlandese
Pasi Häkkinen (1977-), hockeista su ghiaccio finlandese